

Persone 
 Enrique Flamini, calciatore italo-argentino
 Francesco Flamini, critico letterario italiano
 Gianni Flamini, giornalista italiano
 Mathieu Flamini, calciatore francese
 Simone Flamini, cestista italiano

Altro 
 Flamini, sacerdoti dell'antica Roma
 18099 Flamini, asteroide